Lindsay Lee-Waters e Megan Moulton-Levy erano le detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Oaks Club Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Raquel Kops-Jones e Abigail Spears che hanno battuto in finale Verónica Cepede Royg e Inés Ferrer Suárez 6–1, 6–3.

Teste di serie 

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (Quarti di finale, ritiro)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (Campioni)

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (semifinali) 
  Nina Bratčikova /  Alexandra Cadanțu (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oaks Club Challenger 2013